Le Prix Pierre Gamare, Prix Edmond Gamare jusqu'en 1979, est une course hippique de trot monté qui se déroule au mois de mai sur l'hippodrome de la Prairie à Caen. Elle avait lieu au mois d'août sur l'hippodrome de Vincennes à Paris jusqu'en 2021, la course étant, à l'occasion, rebaptisée Prix de Caen lors de l'édition 2022.

C'est une course de Groupe  réservée aux chevaux de  (hongres exclus) ayant gagné au moins  (conditions en 2022).

Elle se court sur la distance de  ( sur la grande piste de Vincennes avant 2022). L'allocation 2022 est de , dont  pour le vainqueur.

Créée en , la course honore la mémoire de Pierre Gamare, après avoir honoré celle de son grand-père Edmond. Edmond Gamare est un grand éleveur de trotteurs de la seconde moitié du  dont l'élevage a été repris par son fils Albert, puis par le fils de celui-ci, Pierre, également vice-président de la SECF, puis président en 1970.

Palmarès depuis 1972

Notes et références 
 Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
 Pour les courses plus anciennes : site du Cheval français : rechercher un prix

Pierre Gamare
Pierre Gamare